Меньщиков — русская фамилия.

Известные носители 
 Меньщиков, Александр Иванович (род. 1973) — российский борец.
 Меньщиков, Анатолий Сергеевич (род. 1950) — российский актёр.
 Меньщиков, Афанасий Емельянович (1913—1986) — Герой Советского Союза.
 Меньщиков, Леонид Петрович (1869—1932) — деятель политического сыска, публицист.
 Меньщиков, Игорь Анатольевич (род. 1970) — российский футболист и тренер.

См. также 
 Меньшиков
 Меншиков
 Менщиков